

Patronymes 
Tassadit  désigne un prénom féminin d'origine algérienne berbère, porté notamment par:

 Tassadit Aïssou, joueuse de volley-ball algérienne ;
 Tassadit Amer, lutteuse algérienne ;
 Tassadit Mandi, linguiste et comédienne algérienne ;
 Tassadit Yacine, anthropologue algérienne.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Prénom berbère
Homonymie de patronyme